De Supercopa de España 2013 was de 27e editie van de Supercopa de España. Het werd gespeeld tussen de winnaar van de Primera División (FC Barcelona) en de winnaar van de Copa del Rey (Atlético Madrid). Op 27 augustus 2013 werd in Madrid de heenwedstrijd afgewerkt. Het duel eindigde op 1-1 na doelpunten van David Villa en Neymar. De terugwedstrijd op 28 augustus eindigde op 0-0. Lionel Messi miste in de 89e minuut een strafschop. Atlético sloot het duel af met 10 spelers na de uitsluiting van Filipe Luís. In de extra tijd kreeg ook bankzitter Arda Turan een rode kaart.

Wedstrijdinformatie

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

* Arda Turan kreeg rood in de 91e minuut. Hij was toen al gewisseld en zat op de bank.

Zie ook

Copa del Rey 2012/13
Primera División 2012/13

Referenties

Supercup voetbal in 2013
2013
Sportevenement in Madrid